Баумгартен () — німецька власна назва.

Топоніми

Австрія 
 Баумгартен (Бургенланд) — громада.

Баумгартен (Німеччина) — громада.

Особи 
 Баумгартени — шляхетний рід.
 Баумгартен Миколай Олександрович (1867—1939) — російський генеалог.